Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Quick·Step - Davitamon in 2003.

 Ploegleiders: Wilfried Peeters, Serge Parsani, Luca Guercilena.
 Fietsenmerk: Time

2003
Wielerploeg in 2003